Głogówko heißen folgende Orte in Polen:
 Głogówko (Kotla), Dorf in der Landgemeinde Kotla im Powiat Głogówski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Głogówko (Piaski), Dorf in der Landgemeinde Piaski im Powiat Gostyński, Woiwodschaft Großpolen